Двадцать четвёртый чемпионат СССР по хоккею с шайбой был разыгран с 14 сентября 1969 года по 6 мая 1970 года. Победителем стал ЦСКА.

Регламент чемпионата 
Была повышена требовательность к игрокам и тренерам, допускающим грубые нарушения норм спортивной этики и дисциплины на поле. Хоккеист, удаленный на 5 или 10 минут (в одном или нескольких матчах) и удаленный до конца игры, пропускал очередную встречу и до решения СТК ФХ СССР не имел права участвовать в следующих матчах.

Класс «А». Первая группа. Первая подгруппа 
К играм были допущены 12 лучших прошлогодних команд, все они в прошлом сезоне были участниками первой подгруппы. В связи с уменьшением количества команд в следующем сезоне, 3 последние команды покидали высший дивизион, команда занявшая девятое место играла переходные матчи с победителем второй подгруппы.
ЦСКА, потерпев 2 поражения в середине турнира, в дальнейшем шёл без потерь, и, ещё раз проиграв только в двух последних, ничего для него не значащих матчах, вернул себе звание чемпиона.
«Локомотив», «Автомобилист» и «Динамо» Киев, заняв последние места, перешли в нижний дивизион, «Сибирь» добилась права участия в переходных матчах.

Статистика сезона

Лучшие бомбардиры 
Владимир Петров (ЦСКА) – 51 шайба
Борис Михайлов (ЦСКА) – 40 шайб
Александр Мартынюк («Спартак» Москва) – 36 шайб
Вячеслав Старшинов («Спартак» Москва) – 34 шайбы
Валерий Харламов (ЦСКА) – 33 шайбы
Анатолий Фирсов (ЦСКА) – 33 шайбы
Александр Якушев («Спартак» Москва) – 33 шайбы
 Александр Сырцов ( «Химик» Воскресенск) – 33 шайбы
Александр Мальцев («Динамо» Москва) – 32 шайбы
Виктор Жучок ( «Хими» Воскресенск) – 30 шайб

Призы и награды

Лучшие игроки сезона (символическая сборная)

Список 34-х лучших

10 лучших арбитров сезона 

 Ю. Карандин (Новосибирск)
 Л. Гусев (Москва)
 Р. Сахаровский (Горький)
 В. Домбровский (Челябинск)
 А. Захаров (Москва)
 М. Кириллов (Ленинград)
 Н. Резников (Москва)
 Н. Морозов (Москва)
 В. Егоров (Челябинск)
 Н. Хомутинников (Москва)

Факты чемпионата

Результаты матчей
Самый крупный счёт был зафиксирован в матче ЦСКА - «Локомотив» – 15-2. Ещё 4 матча закончились с разницей в 11 шайб. 
Самыми результативными стали матчи «Автомобилист» - «Динамо» Киев – 15-5, ЦСКА - «Динамо» Киев и «Спартак» - «Сибирь» – 13-6. 
Наименее результативными стали матчи «Торпедо» - «Трактор» и «Локомотив» - «Динамо» Киев – 0-1.

Переходные матчи 
Одержав в Москве две победы, «Сибирь» сохранила место в высшем дивизионе. Вновь, второй год подряд, в нём не сменилось ни одной команды.

«Сибирь» Новосибирск - «Торпедо» Минск – 8:4, 5:4.

Класс «А». Первая группа. Вторая подгруппа 
К играм были допущены участники прошлого сезона, за исключением двух последних команд, которых заменили 2 лучшие команды второй группы. Право перейти в высший дивизион получал только победитель, и только через переходные матчи с одной из команд первой подгруппы. В связи с сокращением первой группы во вторую переходили сразу 4 последние команды. Матчи прошли с 14 октября по 12 апреля.
Первое место и право на стыковые матчи завоевало . Среди покинувших подгруппу команд оказались оба новичка.

Лучший снайпер — Сергей Шитковский («Торпедо» Минск) — 39 шайб.

Класс «А». Вторая группа 
Количество команд было увеличено с 22 до 24. К участию были допущены команды прошедшего сезона, кроме победителей зон, перешедших в первую группу, две последние команды первой группы (вместо «Восхода» сыграла другая челябинская команда – «Металлург») и две лучшие команды класса «Б». Победители зон получали право играть в первой группе.
По окончании турниров в зонах лучшие российские команды "Западной" и "Восточной" зон разыграли звание чемпиона РСФСР.

Западная зона 
Матчи прошли с 15 ноября по 16 марта. Рижское «Динамо» завоевало право играть в первой группе.

Восточная зона 
Матчи прошли с 15 ноября по 15 марта. Нижнетагильский  «Спутник» завоевал право играть в первой группе.

Игры за звание чемпиона РСФСР 

В 1970 году федерация хоккея СССР приняла решение о розыгрыше звания чемпиона РСФСР в серии матчей между лучшими российскими командами Западной и Восточной зон второй группы (Класс А). В сезоне 1969/70 ими стали ленинградское «Динамо» (Запад) и нижнетагильский «Спутник» (Восток).

«Динамо» (Ленинград) — «Спутник» (Нижний Тагил) — 3:1, 0:4, 2:1, 6:5

Состав «Динамо» (Ленинград):
Анатолий Платов, Василий Никифоров, Алексей Бусин, Владимир Сезонов, Владимир Климов, Владимир Шувалихин, Анатолий Тимофеев, Александр Зенков, Владислав Кузнецов, Валентин Карзов, Юрий Миронов, Алексей Голованов, Юрий Корякин, Юрий Макренский, Анатолий Соболев, Владимир Кузьмин, Владимир Виноградов, Александр Наханьков.
Старший тренер: Евгений Воронин. Тренер: Константин Фёдоров.

Класс «Б» 
Количество участников уменьшилось с 68 до 58 (изначально планировалось 63).

Предварительный этап 
Игры прошли в 7 зонах в 4 круга. Из пяти зон по две лучшие команды выходили в полуфинал, из дальневосточной и 5-й зоны выходило по одной команде.

1-я зона

2-я зона 
Планировалось участие команд «Динамо» и «Водник» Горький.

3-я зона 
Планировалось участие команды «Авангард» Энгельс.

4-я зона

5-я зона 
Планировалось участие команды «Авангард» Сумы.

6-я зона

7-я зона (Казахская ССР) 
Планировалось участие команды «Спартак» Алма-Ата. Команды «Иртыш» и «Металлург» снялись после второго круга.

Полуфиналы 
По итогам однокруговых турниров по 2 лучшие команды выходили в финал.

1-я полуфинальная группа 
Матчи прошли с 27 февраля по 6 марта в Рязани. Команда «Янтарь» Томск-7 отказалась от участия.

2-я полуфинальная группа 
Матчи прошли с 27 февраля по 6 марта в Орске.

Финал 
Матчи прошли с 10 марта по 17 марта в Первоуральске. «Станкостроитель» и «Вымпел» завоевали право выступать в классе «А».
По итогам турнира были определены лучшие игроки.
 Лучший вратарь – Александр Васильев («Вымпел»)
 Лучший защитник – Анатолий Лаугин («Полёт»)
 Лучший нападающий – В.Нестеров («Горняк»)
 Лучший бомбардир – Алексей Жеребцов («Станкостроитель») – 6 шайб

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1969-70 - Форум хоккейных статистиков им. Виктора Малеванного
 Отечественный хоккей. Высший эшелон. 1946/1947 - 2006/2007. Справочник. Москва. 2007.
 Отечественный хоккей. Первый, второй, третий и четвёртый эшелоны. 1965/1966 - 1969/1970. Молодёжные и юношеские первенства СССР 1955/1956 - 1969/1970. Справочник. Москва. 2012.
 Чемпионат СССР по хоккею с шайбой 1969-1970
 http://www.hockeystars.ru/art1970.php

Чемпионаты СССР по хоккею с шайбой
1969 год в хоккее
1970 год в хоккее
Чемпионаты СССР в 1970 году
Чемпионаты СССР в 1969 году